Maria Grimaldi (zm. 1599)
 Maria Grimaldi (1674–1724)
 Maria Grimaldi (1793–1879)